2. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w 1989 roku w brytyjskim Manchesterze. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Sporditulemused 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1989 w sporcie